Panoias (Braga) — freguesia no concelho de Braga
 Panoias (Ourique) — freguesia no concelho de Ourique
 Vila Real de Panóias — antiga designação da cidade de Vila Real
 Santuário de Panóias — santuário romano perto de Vila Real

Desambiguação